

Котельне — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Котельне — селище, Тотемський район, Вологодська область